Foss (Noorwegen), een plaats in de gemeente Sunnfjord in de Noorse provincie vestland
Foss (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Foss (rivier), een gekanaliseerde rivier in het Engelse North Yorkshire
FOSS (free and open-source software), vrije software en opensourcesoftware